Bojana Radulović est une joueuse de volley-ball serbe née le  à Vršac. Elle mesure  et joue au poste de passeuse.

Biographie

Clubs

Palmarès 
Supercoupe d'Italie 
Vainqueur :2003.
Coppa Italia 
Vainqueur :2004.
 Championnat de Serbie
Vainqueur : 2012.
 Finaliste : 2011.
 Coupe de Serbie
Vainqueur : 2012.
 Finaliste : 2011.
 Championnat de Roumanie
 Vainqueur : 2015.

Notes et références

Liens internes
 Équipe de Serbie de volley-ball féminin

Liens externes 
  Son profil sur le site de la CEV
  Son profil sur le site de la ligue italienne
  Site officiel de son club

Joueuse serbe de volley-ball
Naissance en janvier 1984
Naissance à Vršac